Contea di Bristol o Bristol County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bristol (Massachusetts)
 Contea di Bristol (Rhode Island)